РСС — Ростовская сотовая связь
РСС - Районный совет старшеклассников
 РСС — Российские специальные сплавы, УК Росспецсплав
 РСС — растворная сухая смесь
 РСС — Российский студенческий союз
 РСС — «Русский стандарт страхование»
 РСС Русспецсталь — «Русская семантическая сеть»
 РСС — Региональный справочник стоимости строительства
 РСС — Российский соевый союз
 РСС — ремонтно-строительная служба
 РСС — руководители, специалисты, служащие
 РСС — Российский союз строителей
 РСС — Российский союз спелеологов
 РСС — Региональное содружество в области связи
 РСС — «Региональная сотовая связь»
 РСС — разведка средств связи
 РСС — радиостанция спутниковой связи
 РСС — распределительная силовая сеть
 РСС — Русский союз скаутов
 РСС — резка соломы и силоса — соломосилосорезка
 РСС — радиостанция слежения
 АС РСС — администрация связи Регионального содружества в области связи
 ЗИРСС — защита информационных ресурсов и систем связи

 РСС — российский союз спасателей
РСС - работник Советского Союза